До́м Ма́ева (До́м Н. И. Ма́ева) — деревянный особняк на Вознесенской горке по улице Верх-Вознесенская, ныне ул. Тургенева, 20 — выразительный образец деревянного зодчества, в котором широко использованы мотивы народной деревянной резьбы. Решением Свердловского облисполкома в 1980 году здание признано памятником истории и культуры.С 2006 по 2016 год здесь работали «Коляда-театр» и Центр современной драматургии.

История 

В Государственный архиве Свердловской области упоминаются владельцы — семья Маевых: Николай Иванович и его отец Иван Петрович Маев — чиновник, обосновавшиеся на Вознесенской горке с середины XIX в. Имя архитектора постройки, датируемой началом XX века, неизвестно, проект был утверждён городской управой. К тому моменту усадьба включала флигель с подвалом, хозяйственные постройки и баню. Приехавший из Красноуфимского уезда купец Александр Николаевич Судаков приобрёл домовладение Маевых, построив в 1908 г. в глубине участка паровую фабрику бумажных пакетов. В 1913 г. к нему же отошло соседнее домовладение № 22 для хромо-литографии.Советская власть конфисковала предприятия А. Н. Судакова, — постановлением Екатеринбургского уездно-городского исполкома от 14 мая 1920 г. жилые здания были муниципализированы и переданы под коммунальное жильё неимущим. А в 1933 году всё досталось свердловскому объединению «Полиграфист» (позже "Типография «Полиграфист»). С конца 1930-х годов в доме был устроен детский сад от издательства «Уральский рабочий».

Новая страница дома Маева началась в сентябре 2006 года с приходом Николая Коляды и его труппы, на десять лет освобождёных от арендной платы. Артисты сами провели свет, воду, перепланировали и приспособили долго неиспользуемые помещения под театр. Вскоре там были созданы новые спектакли Коляды и его учеников, с которыми «Коляда-театр» начал гастролировать по стране и за рубеж, год от года набирая популярность. А резной домик на Тургенева приобрёл имя нарицательное «Избушка».

Появление актёров из-за двустворчатой двери с филёнчатыми створками — за неимением кулис — стало фирменным режиссёрским приёмом Коляды на долгие годы:

… главная ритуальная вещь на сцене, в каждом спектакле — большая дверь посередине задника. Каждая сцена начинается входом толпы, приплясывающей под поп, рус, или шансон-шлягер, каждая сцена заканчивается выплясыванием обратно…

С конца апреля 2014 года после переезда «Коляда-театра» в отремонтированное здание на пр. Ленина ещё два театральных сезона здесь работал Центр современной драматургии. Последний спектакль был сыгран 1 сентября 2016 года.

Описание 

Архитекторы, работавшие в области деревянного строительства, вдохновлялись господствующими на рубеже веков эстетическими идеалами русского стиля. Во многом они шли от внешней декоративной формы, от отдельных элементов и деталей, однако часто обращались и к традиционной схеме крестьянской избы, претворяя её в городском доме.

Особняк Маева представляет собой несколько вытянутое одноэтажное здание с асимметрично выступающим массивом мезонина вдоль всего северного фасада. На западную, обращённую к улице Тургенева сторону, выходит парадное каменное крыльцо с двухскатной кровлей большого выноса на подкосах. Значительная часть бревенчатого сруба  забрана горизонтальной дощатой обшивкой — на закрытых таким образом плоскостях стен выгодно выделяется богатый резной декор оконных наличников, карнизов и фриза. Чередование накладных и пропильных деталей резьбы создаёт особо нарядный эффект. Близко примыкающая к соседнему домовладению глухая южная стена архитектурно почти никак не проработана. Смотрящий во внутренний двор восточный фасад имеет две поздние пристройки советского времени. От времени в декоре фасадов образовались незначительные утраты. В жилых помещениях, не один раз перестраиваемых, первоначальное убранство за редким исключением не сохранилось.

Подлинные образцы купеческих усадеб — ценнейшая часть архитектурного наследия дореволюционного Екатеринбурга. Вместе с близрасположенными по ул. Тургенева домами: М. М. Крылова (д. 18), А. Н. Судакова (д. 24), горного инженера И. И. Радикарцева (д. 28), а также видом на Вознесенскую церковь здесь сохраняется панорама застройки конца XIX — начала XX века.

Современное положение 

В сентябре 2016 года здание перешло в ведение Государственной казны Свердловской области и фактически пустовало. В том же году Научно-производственному центру по охране и использованию памятников истории и культуры региона было поручено провести реставрацию объекта. В рамках областной государственной программы планировалось усилить фундамент, заменить деревянные балки перекрытий, лестничные марши, систему отопления, внутренние сети электроснабжения и кровлю. Но особняк и доныне остаётся заброшенным, без отопления, водопровода, электричества и канализации. 

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области в 2018 году утвердило границы участка, занимаемого Домом Маева. Приказом № 339 разрешено проведение работ по озеленению и благоустройству территории, воссоздание утраченных элементов, но запрещается новое строительство.

В апреле 2020 года выступивший пред депутатами Законодательного собрания и. о. главы МУГИСО Сергей Зырянов сослался на отсутствие средств на реконструкцию, после чего депутаты дали разрешение на его продажу. К объявленному на ноябрь того же года аукциону ни одной заявки на его покупку не поступило. Была концепция создания в нём молодёжного креативного пространство UralCULT с офисами, кофейней, студией звукозаписи, конференц-залом и пространством для выставок, для чего велись поиски инвестора, не приведшие к результату. Снизив стартовую цену, в 2021 году власти объявили новый аукцион. Снизив цену, ещё один аукцион был назначен ГКУ СО «Фондом имущества Свердловской области» на январь 2022 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Деревянные жилые здания России
Резьба по дереву
Памятники под угрозой уничтожения
Русское деревянное зодчество
Региональные объекты культурного наследия в Екатеринбурге
Деревянный модерн